Jully, une commune française de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Jully-lès-Buxy, une commune française de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Jully-sur-Sarce, une commune française de l'Aube en région Champagne-Ardenne.

 Nicolas Baudot de Jully (1678-1759), un historien français.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France